Косара може да се отнася за:

 Косара – женско име;
 Косара – българска царица, първа съпруга на цар Самуил;
 Косара – село в област Силистра, България;
 Косара – опера от Георги Атанасов

Вижте също 
 Теодора Косара – българска княгиня, дъщеря на цар Самуил.